Zona de conservació de l'Ngorongoro (del seu nom en anglès Ngorongoro Conservation Area), àrea protegida, Patrimoni de la Humanitat, ubicada a Tanzània
 Nueva Canarias, partit polític de les Illes Canàries
 BBC NCA (acrònim de BBC News and Current Affairs), divisió d'informatius de la BBC
 North Central Association, associació regional d'universitats dels Estats Units
 Nivell de condensació per ascendència, nivell on es condensa l'aire en ascendència
 NCA també és el codi del COI per a Nicaragua